Toktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Toktjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (5,35 ha)
Toktjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (5,78 ha)
Toktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun och Vindelns kommun,  (7,37 ha)
Toktjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,41 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn